Il doppio del torneo di tennis ATP Challenger Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Polášek e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Diego Junqueira e Rubén Ramírez Hidalgo 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Tomasz Bednarek /  Lukáš Rosol (primo turno)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Juan-Pablo Guzman (semifinali)

 Filip Polášek /  Igor Zelenay (Campioni)
 Diego Junqueira /  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Trophy 2007